Osoby o tym nazwisku:
 Chris Welsby – brytyjski reżyser
 Derek A. Welsby – brytyjski historyk, archeolog